Un complémentaire sert à compléter un tout.

 Biologie
ADN complémentaire

 Mathématiques
Angle complémentaire
Ensemble complémentaire
Fonction d'erreur complémentaire
Graphe complémentaire
Complémentaire (triangle)

 Physique
Couleur complémentaire
Observables complémentaires

 Informatique
Classe complémentaire en théorie de la complexité (informatique théorique)

 Médecine
Complémentaire santé

Calendrier républicain
Complémentaire